Grundarfjörður är en småstad i regionen Västlandet på Island. Folkmängden är 825 personer (1 jan 2017).

Referenser 

Islands geografi
Orter i Västlandet